Каневская — женская форма русской фамилии , и топоним.

Топоним 
 Каневская — станица, административный центр Каневского района Краснодарского края и Каневского сельского поселения.
 Каневская — железнодорожная станция в станице Каневской.

Фамилия 
 Каневская, Мария (1911—2005) — польская актриса театра и кино, кинорежиссёр, режиссёр телеспектаклей, режиссёр дубляжа, сценарист.